James White – irlandzki pisarz science fiction
 James White – amerykański koszykarz